

Geografia

Austria 
 Hohe Wand – gmina w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Wiener Neustadt-Land
 Hohe Wand – szczyt w Alpach Zillertalskich

Inne 
 Park Natury Hohe Wand

Zobacz też 
 Hohe
 Wand